Fundición puede hacer referencia a:
 La fundición, proceso de fabricación de piezas, comúnmente metálicas, aunque también de plástico, consistente en fundir un material e introducirlo en una cavidad, llamada molde, donde se solidifica Vaciado.
 La fundición, proceso metalúrgico de extracción de metales.
 La fundición, proceso de fabricación de las obleas de silicio que formarán los circuitos integrados.
 La fundición de hierro, aleación hierro-carbono.
 Fundición, localidad en el estado de Sonora, México.

Enlaces externos